tzz – vecchio codice ISO 639-3 della lingua zinacantán tzotzil, ritirato per unione con lingua tzotzil (ISO 639-3 tzo)